Une nuit peut faire référence à :Une nuit, un poème d'Iulia Hasdeu ;
 Une nuit, un film iranien réalisé par Niki Karimi, sorti en 2005 ;
 Une nuit'' est un film policier français réalisé par Philippe Lefebvre, sorti en 2012.